Europese Federalistische Partij (1974-1995), een Europese politieke partij
Europese Federalistische Partij (2011-heden), een Europese politieke partij

Zie ook 
EFP (doorverwijspagina)